Абсолю́т (от  «безусловный», «неограниченный»):

 Абсолют в философии — понятие в религии и философии.
 Абсолют в общей топологии — топологическое пространство с особыми свойствами, единственным образом сопровождающее всякое регулярное пространство.
 Абсолют в проективной геометрии — кривая, представляющая собой множество бесконечно удалённых точек в проективной модели плоскости Лобачевского.
 Абсолют в парфюмерии — смесь наиболее душистых веществ, извлекаемая из экстракта (конкрета или помады).
 «Абсолют» — российская инвестиционная и девелоперская группа.
 «Абсолют» — российский коммерческий банк.
 «Абсолют Страхование» — российская страховая компания.
 «Абсолют» — бренд водки.
 «Абсолют» — украинская сеть супермаркетов.
 «Абсолют» — бурятская сеть супермаркетов, имеющая филиалы в Забайкальском крае, Иркутской области и Монголии

См. также 
 Абсолютизм
 Абсолютив
 Творец

Примечания